Rae steht für:

 Rae (Estland), eine Gemeinde in Estland
 Rae (Rennwagen), US-amerikanischer Rennwagenhersteller
 Rae, ein Ortsteil der kanadischen Gemeinde Behchokò
 17. Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe რ
 Point Rae, Landspitze von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis

Rae ist der Familienname folgender Personen:

 Addison Rae (* 2000), US-amerikanische Influencerin, Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin
 Alex Rae (* 1969), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Alexa Rae (* 1979), US-amerikanische Pornodarstellerin

 Bob Rae (* 1948), kanadischer Politiker und Jurist
 Brenda Rae, US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Charlotte Rae (1926–2018), US-amerikanische Schauspielerin
 Chelsie Rae (* 1984), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Corinne Bailey Rae (* 1979), britische Soulsängerin
 Derek Rae (* 1967), schottischer Fußball-Moderator
 Dina Rae (* 1976), US-amerikanische Sängerin
 Edwin C. Rae (1911–2002), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Gavin Rae (* 1977), schottischer Fußballspieler
 Henrietta Rae (1859–1928), englische Genre- und Porträtmalerin der späteren viktorianischen Ära
 Hugh Rae (1935–2014), britischer Schriftsteller
 Issa Rae (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin
 James Rae (* um 1936), schottischer Radrennfahrer
 Jasmine Rae (* 1987), australische Country-Sängerin
 Jocelyn Rae (* 1991), schottische Tennisspielerin

 Johnny Rae (1934–1993), US-amerikanischer Musiker
 Kori Rae (* 1962), US-amerikanische Filmproduzentin
 Mac Rae (1938/39–2021), britischer Jazzmusiker
 Nan Rae (* 1944), britische Schwimmerin
 Paul Rae (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Rae Kwon Chung, südkoreanischer Hochschullehrer
 Lorena Rae (* 1994), deutsches Model
 Odessa Rae (* 1982), kanadische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Zoe Rae (1910–2006), US-amerikanischer Schauspieler

RAE steht für:

 Flughafen ʿArʿar in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Radio Astronomy Explorer, zwei Satelliten zur Erforschung kosmischer Radiostrahlung
 Radiodifusión Argentina al Exterior, staatlicher Auslandsrundfunksender Argentiniens
 Real Academia Española, Institution zur Pflege der spanischen Sprache
 Regel- und Ausgleichsenergie, siehe auch Regelleistung (Stromnetz)
 Regional Air Express, deutsche Fluggesellschaft
 Research Assessment Exercise, britisches Forschungsranking
 Royal Aircraft Establishment, britisches Luftfahrtunternehmen
 Retinoläquivalent ein Begriff, der sich auf die Vitamin-A-Aktivität bezieht.

Ra E steht für:

 Radium E, historischer Name für Bismut mit dem Atomgewicht 210

Siehe auch:

 McRae
 Macrae
 Ray

Abkürzung